Atrium kan syfta på:

 Atrium – under antiken det centrala rummet i romarnas bostadshus, en öppen plats inom en byggnad.
 Atriumhus – en typ av småhus slutet kring en gårdsliknande öppen yta.
 Atrium City Towers – ett komplex av tre skyskrapor under uppbyggnad i Dubai, Förenade Arabemiraten.	
 Atrium Förlag – ett svenskt förlag specialiserat på dramatik, film- och barnlitteratur.
 Atrium Ljungberg – ett svenskt fastighetsbolag huvudsakligen verksamt i Stockholmsområdet.	
 Atrium cordis – två av hjärtats fyra hålrum, se förmak

Se även
 Översikt, evt. nytilkomna sidor med "Atrium"